Xinjin Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pulandian Shi, härad, Liaoning, 
 Xinjin Xian (härad i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar